Gündoğan ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Ercan Gündoğan (* 20. Jahrhundert), türkischer Politikwissenschaftler
 İlkay Gündoğan (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Nezahat Gündoğan (* 1968), türkische Regisseurin, Drehbuch- und Buchautorin
 Nilüfer Gündoğan (* 1977), niederländische Politikerin
 Umut Gündoğan (* 1990), belgisch-türkischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Gündoğan (Bodrum), Gemeinde im türkischen Landkreis Bodrum
 Gündoğan (Ceyhan), Dorf im türkischen Landkreis Ceyhan

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname